Sisinnius est un nom propre d'origine latine qui peut se référer à :

 Sisinnius (708), , pendant environ trois semaines en 708.
 Sisinnius († 397), ou Sisinius, diacre, avec Martory (Martyrius) et Alexandre, originaires de Cappadoce, missionnaires dans le Trentin, au Tyrol, martyrs par la main des païens ; fêtés le 29 mai.

Références